I testimoni (Les Témoins) – film francese del 2007 diretto da André Téchiné
 I testimoni (Les Témoins) – serie televisiva francese del 2014